Râul Valea Lacului se poate referi la:

 Râul Valea Lacului, Bega
 Râul Valea Lacului, Barcău
 Râul Valea Lacului, Goești
 Râul Valea Lacului, Toplicioara cu Apă
 Râul Valea Lacului, Turcu
 Râul Valea Lacului, Moieciul Rece
 Râul Valea Lacului, Lotru
 Râul Valea Lacului Roșu

Vezi și 
 Valea (dezambiguizare)